PDE10A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 779 амінокислот, а молекулярна маса — 88 412.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, іонами металів. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки